Чиниот:

 Чиниот — город в провинции Пенджаб, Пакистан, центр одноимённого округа.
 Чиниот — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.